Nieke ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Nieke (1901–1979), deutscher Kommunist
 Wolfgang Nieke (* 1948), deutscher Pädagoge

Siehe auch: Nike